Prvenstvo Jugoslavije u ragbiju za 1961. treću godinu za redom je osvojila momčad Partizan iz Beograda. Završnica prvenstva je igrana u studenom 1961. u Beogradu.

Ljestvica

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.
 Arambašić Vjekoslav i dr: 50 godina Nade: 1959. – 2009., Split, 2009.

1961